José Tomás Valdominos, conocido como Josete (Huesca, España, 12 de marzo de 1970), es un exfutbolista español.

Trayectoria 
Después de militar en equipos de categorías inferiores como Telde o Peralta, ficha en el mercado de invierno de 1990 por el Rayo Vallecano, donde se hará pronto con un hueco como titular, primero en Segunda y luego en Primera División.

El verano de 1994, con el descenso del Rayo a Segunda, Josete ficha por el Real Betis, donde cuaja dos buenas temporadas pero deja de contar para los técnicos a partir de la 1996/1997.

Para la 98/99 marcha al Deportivo Alavés, donde también juega muy poco, y comenzada la 2000/2001 recala en el Lleida, donde juega en Segunda y Segunda B, hasta su retirada en 2003.

 Telde
 Peralta
1990-94 Rayo Vallecano 
1994-98 Real Betis Balompié
1998-01 Deportivo Alavés
2000-03 UE Lleida

Tras su retirada 
Una vez dejó el fútbol, Josete siguió instalado en Lérida y dirigió a juveniles de equipos como el Club Deportivo Binéfar. Actualmente es entrenador de la Agrupación Deportiva Almudévar.

Enlaces externos 

Ficha de Josete en beticopedia

Entrevista en Betisweb

Nacidos en Huesca
Futbolistas de la provincia de Huesca
Futbolistas del Rayo Vallecano en los años 1990
Futbolistas del Real Betis Balompié en los años 1990
Futbolistas de la Unió Esportiva Lleida
Futbolistas del Deportivo Alavés en los años 1990
Futbolistas del Deportivo Alavés en los años 2000
Futbolistas del Club Deportivo Azkoyen
Entrenadores de la Agrupación Deportiva Almudévar